Mayte steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Maite (Vorname)
 Mayte (Mexiko), Ort in Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí (Bundesstaat), Mexiko

Siehe auch:
 Maite
 Meite